Виктор Меньшиков: Меньшиков, Виктор Иванович (1921—1976) — советский военный инженер, генерал-майор.
 Меньшиков, Виктор Константинович (1874/1875—1945) — русский врач-педиатр.